Pitta steht für:
 Pitta (Insel), eine Insel der griechischen Gemeinde Agathonisi in der Präfektur Dodekanes
 Pitta (Kalymnos), eine Insel der griechischen Gemeinde Kalymnos in der Präfektur Dodekanes
 die Vogelgattung Pitta (Gattung) aus der Familie der Pittas (Pittidae)
 eine Lebensenergie in der indischen Ayurveda-Lehre, siehe Dosha
 ein Fladenbrot aus der italienischen Region Kalabrien, siehe Pita

Pitta ist der Familienname folgender Personen:
 Celso Pitta (1946–2009), brasilianischer Kommunalpolitiker
 Eduardo Pitta (* 1949), portugiesischer Schriftsteller
 Gabriel Pitta (* 1980), brasilianischer Tennisspieler
 Miguel Pitta (* 1986), Fußballtorhüter der Cayman-Inseln

Siehe auch:
 Pita (Begriffsklärung)